De Reuzenslalom voor vrouwen op de Olympische Winterspelen 2010 vond plaats op 24 en 25 februari 2010 in het wintersportgebied Whistler Blackcomb. Titelverdedigster was de Amerikaanse Julia Mancuso. De wedstrijd werd verrassend gewonnen door de Duitse Viktoria Rebensburg, die nog nooit een wereldbekerwedstrijd had gewonnen. Rebensburg stond na de eerste run slechts op een zevende plaats. Deze eerste run werd gewonnen door Elisabeth Görgl. Görgl kwam in de tweede run echter niet verder dan de vijftiende tijd, maar behaalde toch nog de bronzen medaille. Rebensburg was in de tweede run goed voor de zesde tijd en won zo met 4 honderdsten voorsprong van Tina Maze.

Resultaten

Bronvermelding 
  Uitslag 1e run
  Uitslag 2e run

Vrouwen reuzenslalom